Csáktornya, (horvátul: Čakovec) település Horvátországban, Muraköz megye székhelye
 Csáktornya, (horvátul: Čaklovac) egy vár Horvátország Pozsega-Szlavónia megyéjében